Ру́бка ле́са — спиливание, срубание или срезание деревьев, кустарников или лиан в лесу. Производится с целью получения древесины (лесозаготовка), а также для оздоровления, возобновления леса и повышения его продуктивности. Различаются четыре основных типа рубок: главного пользования, рубки ухода, санитарные и комплексные. Важное отличие рубок главного пользования от рубок ухода в том, что после первых обязательно должны проводиться лесовосстановительные мероприятия.

История 

Самыми старыми видами рубок были приисковые и подневольно-выборочные, при которых заготовлялись лучшие деревья, а худшие оставлялись расти дальше. Они вели к истощению лесов и замене ценных пород дерева малоценными. Эта система рубок бытовала в таёжной части России до 30-х годов XX в., и уступила место другим видам рубок лишь в связи с увеличением потребности промышленности в тонкомерной древесине и истощением лесов. В настоящее время ни приисковые, ни подневольно-выборочные рубки официально не применяются.

Сплошные рубки имеют столь же длительную историю, как и подневольно-выборочные. Изначально они применялись вокруг старых промышленных центров металлургии, нуждавшейся в древесном угле. Вплоть до 30-х годов XX в. сплошные рубки проводились только вокруг крупных городов и в густонаселённых районах южной тайги, где находила применение любая древесина. На большей же части средней и северной тайги, откуда было выгоднее вывозить или сплавлять наиболее ценные стволы, применялись подневольно-выборочная или приисковая рубки. С 30-х годов XX в. сплошные рубки стали основным способом заготовки древесины в лесах России и остаются таковым до нашего времени.

Однако лесопромышленникам было не так выгодно срубать и вывозить абсолютно все деревья, и они оставляли на вырубке самые худшие — малоценных пород, повреждённые и больные. Такая система получила название условно-сплошной рубки. Официально этот вид рубок был узаконен и введён в практику лесозаготовок в 1926 г. В сегодняшней России он формально не применяется, но реально многие сплошные рубки в таёжной зоне до сих пор имеют характер условно-сплошных.

Идеи ведения «правильного» лесного хозяйства появились в России в XVIII веке. Благодаря им появились, например, добровольно-выборочные рубки, при которых в лесу оставлялись лучшие деревья — имеющие большой прирост и способные оставить хорошее потомство. Такая рубка направлена прежде всего не на получение древесины, а на формирование здорового, высокопродуктивного леса. Эта рубка до сих пор не получила широкого распространения из-за существенно меньшей прибыли при её проведении. Постепенные рубки получили крайне ограниченное распространение по тем же самым причинам, что и добровольно-выборочные рубки.

В результате значительного истощения лесных ресурсов во многонаселённых районах в конце XIX века появилась сложная система рубок ухода.

Процесс рубки 

При ручной рубке вальщик делает подпил (подруб) с той стороны дерева, в какую собирается его валить, затем переходит на противоположную сторону и производит основной пропил (рез), обязательно оставляя небольшой недопил, который не позволяет развернуться дереву вокруг своей продольной оси и не даёт ему соскользнуть с пня. Если спиленное дерево упало на другое стоящее, то его стаскивают трактором. В паре с вальщиком работает его помощник — лесоруб. Далее сучкорубами, работающими обычно в группе, производится очистка ствола от сучьев и удаление вершины. Обрубка сучьев разрешена на расстоянии не менее 50 м от места валки. Затем полученный хлыст может быть раскряжёван звеном рабочих в составе: разметчика, раскряжёвщика и 2—3 откатчиков.

При механизированной рубке валка, удаление сучков и раскряжёвка производится харвестером, а сбор сортиментов и трелёвка — форвардером.

В СССР более распространённым был хлыстовой способ; в последнее время больше применяется сортиментный. Но хлыстовой способ имеет свои преимущества. При раскряжёвке хлыста на нижнем лесоскладе, особенно ручной с использованием бензо- или электропилы, есть возможность выбрать участки хорошего качества, что повышает выход пиловочного бревна. Худшие отрезки хлыста идут на балансы — сырьё для выработки целлюлозы, имеющие более низкую стоимость. При заготовке леса харвестером ствол дерева делится на одинаковые отрезки без учёта имеющихся на них пороков, вследствие чего много заготовленной древесины продаётся в качестве балансов по более низкой цене. Кроме того, разрабатывать мелкие участки леса с помощью харвестера невыгодно из-за частых переездов и необходимости строить лесовозные дороги.

Заготовленная древесина трелюется с лесосеки на верхний лесосклад либо в виде хлыстов — древесных стволов, очищенных от сучьев, либо в виде отрезков хлыста — сортиментов. На верхнем лесоскладе происходит раскряжёвка хлыстов, а затем лесоматериалы вывозятся из леса на нижний склад.

Рубка леса в законодательстве современной России 
В России рубка леса регулируется Лесным кодексом Российской Федерации № 200-ФЗ, принятым Государственной Думой 08 ноября 2006 г. и вступившим в силу с 04 декабря 2006 г., Правилами заготовки древесины, утверждёнными приказом Рослесхоза от 1 августа 2011 г., и ГОСТ 18486-87 (Лесоводство. Термины и определения), действующим с 1989 г., последние изменения в который были внесены 19 апреля 2010 г..

Статья 16. Рубки лесных насаждений
1. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в лесах) являются процессы их спиливания, срубания, срезания.2. Для заготовки древесины, если иное не установлено настоящим Кодексом, допускается осуществление рубок:
1) спелых, перестойных лесных насаждений;
2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;
3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 настоящего Кодекса.3. Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется правилами заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами.
Статья 17. Выборочные рубки и сплошные рубки лесных насаждений
1. Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или сплошных рубок.

2. Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников.

3. Сплошными рубками признаются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников.

4. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

5. Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках.

6. Запрещаются сплошные рубки в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Согласно Правилам заготовки древесины, в число выборочных рубок входят и постепенные.

Из-за слабого контроля государства, часто под видом разрешённых несплошных рубок проводятся их истощительные виды — условно-сплошные, приисковые и подневольно-выборочные.

Классификация

Рубки главного пользования 
 Рубка главного пользования — рубка спелого и перестойного древостоя для заготовки древесины и восстановления леса;
 система рубок главного пользования — совокупность способов рубок, близких по организационно-техническим показателям и особенностям их влияния на возобновление леса. Всего выделяются следующие системы рубок: сплошные, постепенные и выборочные; однако в соответствии с действующим Лесным кодексом РФ рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или сплошных рубок.
 Лесовосстановительная рубка — рубка спелого и перестойного древостоя в лесах 1-й группы с целью своевременного восстановления леса и использования древесины. 
 Комплексная рубка — рубка в разновозрастных и сложных древостоях, сочетающая рубку главного пользования или лесовосстановительную с рубками ухода, проводимыми на одном и том же участке. Например, может удаляться достигший спелости верхний ярус, состоящий из осины и берёзы (главная рубка); по отношению же к нижнему ярусу, состоящему из ели, такая рубка будет рубкой ухода. Проводится в 1—3 приёма. В хорошо дренированных лесах — брусничниках, кисличниках, сложных ельниках — рубка может быть более интенсивной вследствие меньшей опасности ветровала и бурелома.Комплексные рубки актуальны в лесах севера, северо-запада и центра России, где вследствие интенсивных рубок хвойных лесов образовался смешанный древостой. Разработка технологии комплексных рубок направлена на минимальное повреждение подроста и самосева, деревьев второго яруса и оставленных на ускоренное доращивание. Это достижимо при строгом соблюдении правильного направления валки, использовании манёвренных машин с длинными стрелами, извлекающими деревья из леса без повала их на землю.Комплексные рубки следует отличать от
 комбинированных, являющихся сочетанием разных видов рубок главного пользования или только рубок ухода.

Сплошные рубки 
 Сплошная рубка — рубка главного пользования или лесовосстановительная, при которой весь древостой на лесосеке вырубается в один приём с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников. Осуществление сплошных рубок допускается только при условии воспроизводства лесов на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины.Некоторые сплошные рубки связаны с прокладкой дорог, трубопроводных трасс, линий электропередач, просек. В таком случае допускается вырубка лесных насаждений любого возраста.
 Концентрированная рубка — сплошная рубка, проводимая на площади 50 га и более. На таких вырубках сильнее, чем при узколесосечных рубках, возрастает температурная амплитуда, а в таёжной зоне в любой месяц возможны заморозки. Увеличивается опасность поражения молодой древесной поросли майским жуком.
 Узколесосечная рубка — сплошная рубка, при которой ширина лесосеки не превышает 100 м. На узких вырубках выше снежный покров, тает он медленнее, а почва промерзает не так глубоко, как на широких вырубках. Они медленнее зарастают травой, обсеменение лучше, а древесный полог смыкается быстрее.

Выборочные рубки 
 Выборочная рубка — рубка главного пользования или лесовосстановительная, при которой вырубают часть деревьев или кустарников определённого возраста, размеров, качества или состояния. Проводится в разновозрастных насаждениях. Согласно Правилам заготовки древесины к выборочным рубкам относятся и постепенные рубки.
 Добровольно-выборочная рубка — выборочная рубка, при которой вырубаются в первую очередь фаутные (см. ниже), перестойные, спелые с замедленным ростом деревья при обеспечении воспроизводства древесных пород для своевременного использования древесины и сохранения защитных и средообразующих свойств леса. Она сохраняет разновозрастность и многоярусность насаждений или создаёт их в процессе длительного применения. Проводится в разновозрастных насаждениях с интенсивностью не более 35 %, обычно 15—20 % с периодичностью 5—10 и более лет (при дауэрвальде чаще), в зависимости от состояния насаждения и хода возобновления. Интенсивность и периодичность добровольно-выборочных рубок зависят от категории лесов, полноты и возрастной структуры древостоя, лесоводственных свойств древесных пород, почвенных условий, рельефа местности и др.. После проведения рубок полнота древостоя и сомкнутость полога не должны снижаться ниже 0,5. Этот способ рубок целесообразно применять в горных, почвозащитных, водоохранных, пригородных и курортных лесах. На добровольно-выборочных рубках основано выборочное хозяйство в лесных насаждениях.
 Группово-выборочная рубка ведётся в лесных насаждениях с группово-разновозрастной структурой. Вырубаются перестойные и спелые деревья группами в соответствии с их размещением по площади лесосеки. Площадь вырубаемых групп составляет от 0,01 до 0,5 га.

Постепенные рубки 
 Постепенная рубка — рубка главного пользования или лесовосстановительная, при которой спелый древостой вырубается на лесосеке в несколько приёмов в течение одного или двух классов возраста. В настоящее время согласно Правилам заготовки древесины постепенные рубки входят в разряд выборочных рубок.
 Равномерно-постепенная рубка — постепенная рубка, при которой древостой одного класса возраста вырубается в 2—4 приёма путём последовательного равномерного изреживания. Одновременно формируются насаждения из деревьев второго возрастного класса и подроста.Также равномерно-постепенные рубки осуществляются в высоко- и среднеплотных древостоях с угнетённым жизнеспособным подростом или вторым ярусом, в смешанных древостоях, образованных древесными породами с разным возрастом спелости (хвойно-лиственных, осиново-берёзовых и т. п.).Полнота древостоя при первых приёмах рубок снижается до 0,5. При отсутствии или нехватке подроста дополнительно применяются и другие меры лесовозобновления.
 Группово-постепенная рубка — постепенная рубка, при которой древостой вырубается группами в несколько приёмов в местах, где имеются куртины подроста. Проводится в одновозрастном древостое в течение двух классов возраста.
 Котловинная рубка — разновидность группово-постепенной рубки, при которой спелую часть древостоя вырубают в течение 30—40 лет в 3—5 приёмов котловинами в местах, где есть куртины подроста. Размер котловины от 0,01 до 1 га.Обычно первоначальные котловины вырубаются в форме овала или узкой полосы. Используется несколько семенных лет, новое поколение леса создаётся разновозрастным. При котловинной рубке создаются условия для возобновления смешанного леса и сохраняются его защитные функции.
 Длительно-постепенная рубка — постепенная рубка, проводимая в разновозрастных древостоях в два приёма с оставлением на второй приём деревьев, не достигших возраста спелости, которые вырубаются после достижения ими эксплуатационных размеров. В каждый приём удаляют 50—60 % запаса древостоя. Относительная полнота древостоя после первого приёма рубки не должна быть ниже 0,5 в темнохвойных и 0,4 в светлохвойных насаждениях. Второй раз проводится через 30—40 лет.Создают хорошие условия для естественного возобновления леса (обычно на 1 га более 10000 штук жизнеспособного подроста хвойных пород), при их проведении не нужно оставлять семенные деревья и проводить лесоводственный уход в возобновившемся насаждении.Проведение таких рубок целесообразно только в древостоях, имеющих на 1 га не менее 350—400 молодых и приспевающих деревьев на хорошо дренированных почвах. Применяются в хвойных насаждениях Сибири и Северного Урала; на севере и северо-западе России они нецелесообразны из-за слабой дренированности почв.
 Чересполосно-постепенная рубка — древостой вырубается за 2—4 приёма в течение одного класса возраста на чередующихся в определённом порядке полосах шириной, не превышающей высоты древостоя; в дубравах — двойной высоты древостоя при условии последующего создания лесных культур дуба.

Интенсивность выборочных рубок
 Очень слабая — объём вырубаемой древесины достигает 10 % от общего её запаса.
 Слабая — 11—20 %.
 Умеренная — 21—30 %.
 Умеренно высокая — 31—40 %.
 Высокая — 41—50 %.
 Очень высокая — 51—70 %.

Выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений проводятся с интенсивностью, обеспечивающей формирование устойчивых лесных насаждений из второго яруса и подроста. В этом случае проводится рубка части спелых и перестойных деревьев с сохранением второго яруса и подроста. Ко второму ярусу относятся деревья высотой от 0,5 до 0,8 высоты первого яруса, за исключением отставших в росте (старых) деревьев.

Не предусмотренные законом виды рубок 
 Сплошные рубки:
 каймовая рубка — узколесосечная рубка, при которой древостой вырубают узкими полосами шириной 12—15 м и длиной 150—300 м — каймами. Их закладывают в семенной год, вырубая 20—25 % древостоя. Благодаря обильному плодоношению материнского древостоя под его пологом появляется самосев, который находится под защитой боковой стены леса и постепенно изреживаемого древостоя. В кайме для самосева сохраняются благоприятные условия: водный, световой и температурный режим. Рубка, кроме каймы, может дополняться изреживанием материнского древостоя между каймами. Каймовая рубка наиболее соответствует природе леса, обеспечивает естественное возобновление вырубаемых площадей. Этот вид рубки впервые был применён в Германии в конце XIX в. в горных еловых, буковых и пихтовых лесах и впоследствии усовершенствован лесоводом Х. Вагнером. В СССР из-за эксплуатационных трудностей (малые размеры лесосек, сложность проведения рубок и др.) распространения не получили. Редкие семенные годы растягивают период обсеменения очередных каём и эксплуатацию спелых древостоев на длительное время и не обеспечивают требуемую непрерывность процесса возобновления;
 условно-сплошная рубка — рубка, при которой вырубаются крупномерные деловые стволы хвойных пород и оставляются тонкомерные деловые стволы и все деревья лиственных пород. На лесосеке остаётся от 10 до 60 % первоначального запаса насаждения. Такие рубки наносят значительный ущерб лесному хозяйству. Многие деревья после такой рубки валятся и усыхают, значительных размеров достигают ветровал и бурелом, леса захламляются и в них размножаются вредители и болезни, особенно корневая губка и опёнок. Условно-сплошная рубка способствует замене хвойных пород лиственными, что ухудшает качество древесины в будущем и снижает продуктивность леса. Оставленные на вырубке деревья уменьшают прирост лесных культур, создаваемых под их пологом. Не затронутые рубкой фаутные деревья с плохими лесоводственными свойствами способствуют ухудшению будущих поколений леса. Условно-сплошные рубки истощают сырьевую базу лесозаготовительных предприятий, что приводит к преждевременному перебазированию леспромхозов в другие районы.
 Выборочные рубки:
 подневольно-выборочная рубка — один из вариантов выборочных рубок, при котором вырубают деревья определённой породы и определённого диаметра ствола. Обычно удаляют от 10 до 60 % древостоя. Подневольно-выборочные рубки сильной интенсивности правильнее называть условно-сплошными рубками (см. выше). На слабо дренированных почвах, особенно в перестойных одновозрастных насаждениях, подневольно-выборочная рубка часто приводит к массовому ветровалу, может вызвать заболачивание лесных территорий и иногда даже полное расстройство древостоя. Такая рубка ухудшает санитарное состояние лесов, требует больших затрат труда и средств, особенно при вывозке лесоматериалов. В разновозрастных древостоях последствия данной рубки не так страшны;
 приисковая рубка — при этой рубке вырубают деревья (обычно несколько штук на 1 га), дающие сортименты специального назначения: лыжный, оружейный, резонансный кряж и т. п.. При этом из леса вывозят только специальные сортименты, остальная древесина, нередко высококачественная, бросается на месте. В результате ухудшается санитарное состояние леса, увеличивается пожароопасность; требуются большие затраты сил и средств, особенно для вывоза лесоматериалов. Для добывания особых сортиментов древесины следует при сплошных рубках более тщательно выявлять стволы с повышенным качеством древесины, не допуская их раскряжёвки на обычные сортименты (строительное бревно, балансы, рудничную стойку и т. п.);
 дауэрвальд (, от dauer — продолжительность, постоянство и wald — лес) — система непрерывного щадящего пользования лесом, появившаяся в Германии в конце XIX в., подразумевающая вырубку отдельных спелых и нежелательных деревьев по всей территории лесничества, уход за почвой, создание смешанного разновозрастного леса деревьев ценных пород на основе сосняка. Широкого распространения в силу ряда причин не получила.
 Постепенные рубки:
 выборочно-постепенная рубка — разработана М. М. Орловым в 1921 г. для перестойных еловых и отчасти сосновых насаждений Лисинского лесничества в Ленинградской области. При этой рубке происходит форсирование вырубки перестойных насаждений, не допуская при этом ветровалов, и создание благоприятных условий для естественного возобновления леса. Древостой вырубается в 3 приёма, через каждые 10 лет. В 1-й приём проводили выборочную рубку, удаляя поражённые болезнями, с редкой, короткой или однобокой кроной, ослабленные и наклонённые деревья, избегая образования прогалин и редин. Через 10 лет рубку повторяли. 3-й приём являлся окончательным приёмом постепенной рубки. В настоящее время не применяется.

Рубки ухода 

Рубки ухода проводятся с целью удаления из насаждения нежелательных деревьев и создания благоприятных условий для роста лучших деревьев главных пород. Это прореживающие рубки в молодом и средневозрастном древостое от осветления до проходной рубки; санитарная рубка, ландшафтная рубка, преследующая эстетические цели, а также обрезка сучьев и омолаживание подлеска и некоторые другие виды рубок.

Некоторые термины, относящиеся к рубкам 
 Древесные породы:
 Главная древесная порода — древесная порода, которая в определённых лесорастительных и экономических условиях наилучшим образом отвечает хозяйственным целям.
 Второстепенная древесная порода — древесная порода меньшей хозяйственной ценности, чем главная древесная порода.
 Нежелательная древесная порода — древесная порода, не отвечающая хозяйственным целям в определённых экономических условиях.
 Деревья:
 Лучшие деревья — деревья преимущественно главной породы, которые по своему состоянию и качественным показателям наиболее полно отвечают хозяйственным целям.
 Вспомогательные деревья — деревья, способствующие росту и повышению качества лучших деревьев.
 Подгон — деревья или кустарники, способствующие ускорению роста и улучшению формы ствола главной древесной породы.
 Нежелательные деревья — деревья, не отвечающие хозяйственным целям и отрицательно влияющие на рост и состояние лучших и вспомогательных деревьев.
 Бурелом — деревья, сломанные ветром.
 Валежник — мёртвые деревья, лежащие на земле.
 Ветровал — отдельные деревья и древостой, поваленные с корнями ветром.
 Сломыш — дерево, стоящее без кроны.
 Суховершинность — наличие сухой вершины у растущего дерева.
 Фаутные деревья — деревья с повреждениями и дефектами стволов различного происхождения.
 Семенные деревья — деревья, оставляемые на вырубке для её обсеменения, плодоносящие, ветроустойчивые, хорошего роста и качества.
 Технологический коридор в лесу — просека, предназначенная для размещения и передвижения технических средств при проведении рубок леса.
 Вырубка — лесосека или часть её, на которой древостой вырублен, а новый ещё не сомкнулся.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Лесной кодекс Российской Федерации на официальном сайте Рослесхоза 
 Правила заготовки древесины на сайте Рослесхоза 
 Лесной кодекс РФ на неофициальном сайте www.leskodeks.ru: постоянно обновляющаяся версия 
 
 
 Лесозаготовительные работы в БСЭ 2-го выпуска
 
 Сортиментная заготовка древесины: харвестер и форвардер
 
 Некоторые немецкие системы рубок на сайте «Смешанные леса»
 Доктор с.-х. наук С. В. Алексеев. Рубки в лесах севера. — Москва, Ленинград: Гослесбумиздат, 1948 г.
 ТОИ Р-07-012-98 Типовая инструкция по охране труда для вальщика леса

Лесоводство
Лесозаготовка
Обезлесение